Malouf steht für:

 David Malouf (* 1934), australischer Autor
 Doug Malouf, US-amerikanischer  Kommunikationsforscher
 Joseph Malouf SMSP (1893–1968), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Baalbek im Libanon

Siehe auch:
 Maalouf, Maluf